Egga steht für:

 Egga (St. Niklaus), Maiensäss auf  der Alp Jungen der Gemeinde St. Niklaus im Walliser Bezirk Visp, das zu Fuss über den Jungerweg und Wintergadmen () erreicht werden kann
 Egga, ein Ortsteil der Gemeinde Bellwald im Bezirk Goms des Kantons Wallis
 Egga, eine Fraktion der Gemeinde Simplon Dorf 
 Egg, ursprünglich Egga, ein Viertel in der Gemeinde Einsiedeln des Kantons Schwyz
 Egga-Haus bzw. Eggahuus, eines der ältesten noch existierenden Häuser in Arosa
 Egga-Spiel, ein Fasnachts-Brauchtum in Sonthofen